Molinela ima više značenja:
 Molinela (Bolonja)
 Molinela (Kazerta)
 Molinela (Fođa)
 Molinela (Rovigo)
 Molinela (Salerno)